Аріта Хатіро - японський політик
 Аріта () — містечко в Японії, в повіті Нісімацуура префектури Саґа.